Марди́н (, , от сир. ܡܶܪܕܺܝܢ — «крепости»):

 Мардин — город на юго-востоке Турции, столица одноимённой провинции.
 Мардин — ил на юге Турции на границе с Сирией.
 Мардин, Ариф (1932—2006) — турецкий и американский музыкальный продюсер.
 Мардин, Шериф (1927—2017) — турецкий социолог и политолог.